Panna (geslacht), een vissengeslacht
 Panna (voetbal), een voetbalterm
 Panna (online serie), een Belgische webreeks
 Pañña, wijsheid of inzicht, een term uit het boeddhisme

India en Brits-Indië 
 Panna (district), een district in Madhya Pradesh
 Panna (stad), een stad in Madhya Pradesh
 Nationaal park Panna, een nationaal park in Madhya Pradesh
 Panna (prinsdom), een voormalig prinsdom

Zie ook 
Pana (doorverwijspagina)